; имя при рождении —  — японский художник и керамист периода Эдо, брат художника Огаты Корина. При жизни Огата Кэндзан использовал несколько псевдонимов — Сисуи, Кэндзан, Тоин, Сёкосай, Сюсэйдо и Синсё.

Биография 

Огата Кэндзан родился в Киото в семье богатого купца. Его старшим братом был художник Огата Корин (1658—1716), ставший одним из мастеров школы живописи Римпа. Семья находилась под покровительством супруги Токугавы Хидэтады Адзаи Го их дочери , ставшей второй супругой Императора Го-Мидзуноо. Семейство вращалось в среде искусства в течение нескольких поколений и имело родственные связи с семьями известных художников и керамистов Хонами и Раку.

C 27 лет Огата Кэндзан обучался керамике у мастера  и впоследствии создал свою мастерскую в Нарутаки. Именно тогда, в честь места на северо-западе Киото он взял себе имя Кэндзан. Испытывая финансовые трудности, в 1712 году он переехал в Нидзё, где получил покровительство от представителя знати. В 1731 году он оставил мастерскую на попечение своего приёмного сына Инати, который успешно продолжил производство отца, и переехал в город Эдо, где провёл остаток жизни.

Творчество 
Огата Кэндзан работал с керамикой по технологии раку, токи и дзики (фарфор). За 40 лет работы он создал свой собственный стиль в керамике. В качестве рисунков на его работах появлялись декоративные травы, цветы и птицы, образы из стихотворений — по большей части классические мотивы живописи Китая и Японии. В начале своего творческого пути, в Нарутаки, он часто делал квадратные блюда, напоминающие по формату и плоскости свитки, на которых работали живописцы, а также шкатулки с крышкой, расписанные как снаружи, так и внутри. Огата Кэндзан не украшал керамическое изделие рисунком, но делал картину в форме керамики, что диаметрально переворачивает способ мышления керамиста и взгляд на производство керамики. Монохромные керамические изделия Кэндзана, часто с каллиграфией или поэтическими строками, напоминали китайскую живопись гохуа.

С 1712 года после отъезда из Нарутаки Огата Кэндзан стал изготавливать больше изделий, предназначенных для приёмов пищи, в частности, для кайсэки и чайной церемонии. Это связано с тем, что керамика из искусства переходила в массовое производство, и необходимо было производить то, что пользовалось спросом. Тогда он упростил дизайн изделий в пользу количества производимых изделий. Керамику Кэндзана в этот период отличал нестандартный подход к посуде и яркие рисунки. В то время при создании изображений на керамических изделиях он часто сотрудничал со своим старшим братом Огатой Корином.

Помимо керамики Огата Кэндзан занимался и живописью. Большую часть своих живописных работ он создал в течение последних пяти лет своей жизни.

Керамика Огаты Кэндзана

Примечания

Ссылки 

Художники Японии
Художники XVII века
Художники XVIII века
Период Эдо
Художники-керамисты Японии